И́са-фьорд, или Исафьярдардьюп () — большой фьорд, расположенный в Вестфирдир, на северо-западе Исландии. Название фьорда переводится с исландского языка как «бездна ледяного фьорда» ( — лед,  — фьорд,  — бездна, глубь).

Длина фьорда составляет 74 км, а ширина у входа — 22 км. Глубина фьорда местами достигает 128 метров. Берега скалистые, обрывистые. На берегах фьорда расположен самый большой город северо-западной части Исландии и главный город региона Вестфирдир — Исафьордюр, а также населённые пункты Болунгарвик и Судавик.

От Иса-фьорда ответвляются несколько маленьких фьордов. По юго-западной стороне от входа внутрь, это  (), Аульфта-фьорд (),  (),  (),  (),  (),  (), Рейкьяр-фьорд () и  (). На северо-восточной стороне это фьорд  ().

В фьорде находятся три острова — Вигюр (; крупнейший), Айдей () и  (; самый маленький). Остров Боргарей необитаем, а на двух других есть фермы.

Примечания 

Фьорды Исландии
Заливы Атлантического океана